Caribbean Club Shield 2020 var planerade att vara den tredje säsongen av Caribbean Club Shield, Karibiens andra fotbollsturneringen. Turneringen var planerad att hållas i Curaçao mellan 3 och 12 april men sköts först upp 30 dagar och ställdes sedan in på grund av coronavirusutbrottet. Concacaf bedömde att turneringen inte skulle hinna spelas klart innan Concacaf League 2020 startade.

Lag

Nationer som sände lag

Nationer som inte sände lag

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Se även
 Concacaf Champions League 2020
 Concacaf League 2020
 Caribbean Club Championship 2020

Källor
Concacaf.com

Referenser

 
Sportevenemang inställda på grund av covid-19-pandemin